Eustalomyia är ett släkte av tvåvingar. Eustalomyia ingår i familjen blomsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blomsterflugor
Eustalomyia